Francesco Cuccovillo – ex calciatore italiano
 Nicola Cuccovillo – pallanuotista italiano